Dracohors — клада динозавроподібних плазунів, що включає динозаврів та родинні до них форми. Таксон запропонований у 2018 році італійським палеонтологом Андреа Кау. 

Філогенетична кладограма, яка зображує родинні зв'язки в середині клади Dracohors:

Примітки 

Архозаври